Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Colin Dibley che ha battuto in finale Dick Crealy 6-1, 6-3, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1972